Estádio de São Miguel w Ponta Delgada
 Estádio de São Miguel w Gondomar